Галерея современного искусства — разновидность галерей, а также некоторые конкретные галереи с таким названием:
 Галерея современного искусства (Брисбен)
 Галерея современного искусства (Верона)
 Галерея современного искусства (Глазго)
 Галерея современного искусства (Лейпциг)
 Галерея современного искусства (Милан)

См. также